Feltámadás, vallási fogalom
Művészeti alkotások
 Feltámadás, Lev Tolsztoj regénye
 Feltámadás, Karl May regénye
 Feltámadás, Scott Sigler Nemzedékek trilógiájának első kötete
 Feltámadás, 1958-as német-olasz-francia film Rolf Hansen rendezésében, Lev Tolsztoj regényének megfilmesítése
 Feltámadás, 1960-as szovjet film Mikhail Shveitser rendezésében, Lev Tolsztoj regényének megfilmesítése
 Feltámadás, 1980-as amerikai film Daniel Petrie rendezésében
 Feltámadás, 2001-es olasz-francia-német film Paolo Taviani és Vittorio Taviani rendezésében, Lev Tolsztoj regényének megfilmesítése
 Feltámadás, magyar rövidfilm 2020-ból, Simon Gergő rendezésében
 Feltámadás, William Butler Yeats színműve
 Feltámadás, az Így jártam anyátokkal című amerikai televíziós sorozat kilencedik évadjának tizennyolcadik epizódja
 Feltámadás, a Star Wars képregény sorozat egyik meséje

lásd még
 Feltámadás templom (egyértelműsítő lap)